Ранчо Алтамира има више значења:

 Ранчо Алтамира (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Алтамира, Лос Сото (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику